Tonga kan syfta på följande:
 Tonga, självständig stat och arkipelag i Stilla havet
 Tonga (arrondissement), ett distrikt i Kamerun
 Tonga (djur), ett släkte insekter
 Tonga (språk), ett språk i Zambia och Zimbabwe
 Tonga, Tuvalu, huvudort i Nanumanga, Tuvalu, Stilla havet